Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sargis Sargsian che ha battuto in finale Brett Steven 7-6, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Alex Rădulescu (quarti di finale)
 Mark Woodforde (quarti di finale)
 Grant Stafford (semifinali)
 Sandon Stolle (quarti di finale)

 Sargis Sargsian (Campione)
 Marzio Martelli (primo turno)
 Leander Paes (semifinali)
 Brett Steven (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1997